Harry’s House — третий студийный альбом английского певца и автора песен Гарри Стайлза, релиз которого состоялся 20 мая 2022 года на лейблах Columbia и Erskine Records.

В музыкальном плане в альбоме представлены такие стили как поп-фанк, поп-рок, синти-рок и R&B. В поддержку альбома вышли синглы «As It Was» и «Late Night Talking»; первый дебютировал с первого места в чартах синглов Великобритании и США, став второй сольной песней занявшей первые места в обеих странах. Альбом был встречен восторженными отзывами музыкальных критиков.

Несмотря на то, что альбом за месяц до релиза просочился в сеть, «Harry’s House» продемонстрировал один из лучших результат продаж за первую неделю релиза в карьере Гарри Стайлза. Альбом дебютировал с первого места в Великобритании в альбом чарте UK Albums Chart с продажами 113 000 эквивалентных копий, став самым быстро продаваемым альбомом в стране. Он также дебютировал на первом месте в американском чарте альбомов Billboard 200 с результатом продаж в 531 500 эквивалентных копий альбома, включая 330 000 «чистых» продаж альбома. Это лучший показатель недельных продаж в дебютную неделю для альбомов в США в 2022 году. Помимо Великобритании и США, «Harry’s House» дебютировал с первого места в чартах Австралии, Бельгии, Канады, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Предыстория и релиз 
Английский певец и автор песен Гарри Стайлз объявил название своего предстоящего третьего студийного альбома «Harry’s House» 23 марта 2022 года, представив его обложку, сорокасекундный трейлер и дату выхода 20 мая 2022 года. В трейлере, Гарри выходит на сцену театра с улыбкой на лице и встает в центр перед театральной декорацией в виде «фасада дома», а на заднем плане играет синтезатор. В «Harry’s House» будет 13 треков. Джони Митчелл, которая включила свой трек под название «Harry’s House / Centerpiece» в свой альбом 1975 года , написала в Твиттере, что ей «понравилось это название». Анонсировав альбом, Гарри создал интерактивный веб сайт и новую учётную запись в Твиттере. В нём есть сообщения «ты дома» и «в этом мире есть только мы, ты знаешь, что это не то же самое как было». В интервью для Apple Music Гарри Стайлз рассказал, как он придумал название для нового альбома: "Альбом назван в честь Харуоми Хосоно, в 70-х у него вышел альбом под названием «Hosono’s House». Я провел свой отпуск в Японии, где услышал эту пластинку и я подумал: «Мне она нравится. Было бы очень здорово записать пластинку под названием „Harry’s House“»".

В песнях «Cinema» и «Daydreaming» на соло-гитаре играет Джон Мейер.

Продвижение 
1 апреля 2022 года состоялся релиз первого сингла с альбома под названием «As It Was», о выходе которого было объявлено ранее 28 марта 2022 года. На фестивале Коачелла 15 апреля 2022 года Гарри Стайлз впервые исполнил вживую песню «As It Was», а также две не изданные песни: «Boyfriends» и «Late Night Talking».

Мнение критиков 

На сайте-агрегаторе Metacritic альбома «Harry’s House» получил 82 балла из 100 на основе отзывов десяти критиков, что свидетельствует о «всеобщем признании» среди критиков. Алексис Петридис из The Guardian написал, что альбом «отвечает многим требованиям и обладает большим шармом, что делает его идеальным отражением поп-звезды, которая его записала». В рецензии для , Эмма Суонн пишет, что Гарри Стайлз попеременно проводит время между «изучением ярких лирических микровиньеток» и «затемнение» повествования в альбоме, он «также не боится быть второстепенным по отношению к песни; многим другим звездам потребовалось гораздо больше времени, чтобы научиться этому». Николас Хаутман из Page Six назвал альбом Гарри Стайлза «самой большой звуковой переменой», написав, что артист — «рок-божество 21-го века, которому не нужно никому угождать».

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал на первом месте в США в чарте альбомов Billboard 200, набрав 521 500 единиц альбомных эквивалентов, включая 330 000 с продаж альбома и 189 000 единиц за счет стриминга. Это третий альбом Гарри Стайлза, который смог возглавить чарт Billboard 200, а также это его лучший дебют в стране и лучшие результат продаж для альбомов в первую неделю в 2022 году.

Список композиций 
 Все песни с альбома спродюсированы Томасом Халлом и Тайлером Джонсоном; в восьмом треке также продюсером выступил Самуэль Витте.

Чарты

Сертификация и продажи

История релиза

Примечания 

Альбомы Гарри Стайлза
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums